

Площади 
Пло́щадь Кали́нина — площадь в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь М. И. Калинина.

Белоруссия 
 Площадь Калинина — площадь в Минске.

Россия 
 Площадь Калинина — площадь в Великих Луках.
 Площадь Калинина — площадь в Калининграде.
 Площадь Калинина — площадь в Новосибирске.
 Площадь Калинина — площадь в Санкт-Петербурге.

Украина 
 В Киеве:
 Площадь Калинина — название Майдана Незалежности в 1935—1977 годах;
 Площадь Калинина — название Михайловской площади в 1977—1991 годах.

Станции метро

См. также 
 Проспект Калинина
 Улица Калинина